Трес Агвас има више значења:

 Трес Агвас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Агвас (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Агвас (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику